Plympton – città dell'Australia meridionale (Australia)
 Plympton – città del Devon (Regno Unito)
 Plympton – comune della contea di Plymouth, Massachusetts (Stati Uniti d'America)